Aschenputtel steht für:
 Aschenputtel, Märchen
 Aschenputtel (Band), österreichisches Musikprojekt (2006–2007)

Werktitel:
 Aschenputtel (Oper), Kinderoper von Ermanno Wolf-Ferrari (1900)
 Aschenputtel (1955), deutscher Märchenfilm von Fritz Genschow
 Aschenputtel (1989), deutscher Märchenfilm von Karin Brandauer
 Aschenputtel (2010), deutscher Märchenfilm von Susanne Zanke
 Aschenputtel (2011), deutscher Märchenfilm von Uwe Janson

Siehe auch:
 Aschenputtel-Kirche
 Asenputten
 Cendrillon (französisches „Aschenputtel“)
 Cenerentola, italienische Oper von 1817
 Cinderella (englisch für „Aschenputtel“)
 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (Märchenfilm 1973)